Partido de Estado puede referirse a:

Partido único
Partido hegemónico